I Чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу проводился с 11 по 16 июня 2013 года в Суздале (Владимирская область, Российская Федерация).

Программа соревнований

Призёры

Мужчины

Женщины

Юниоры

Юниорки

Юноши

Девушки

Распределение наград

Ссылки 
 Протокол

Спортивные соревнования в Суздале
Чемпионаты мира в 2013 году
Спорт в России в 2013 году
Чемпионаты мира в России
Пауэрлифтинг в России
Июнь 2013 года
2013 год во Владимирской области